Стандарт ISO 10487 определяет физические параметры разъемов для подключения аудио магнитолы к автомобилю. Он не определяет назначение контактов. Описание назначения контактов в этой статье относится к автомобилям Volkswagen Group.

Колодки

Питание (колодка A) 
Колодка питания обычно чёрного цвета и содержит контакты для питания и управление устройством.
Распиновка если смотреть на гнездо (маму) со стороны проводов:

Цветовая кодировка:
 ?
 ?
 ?
 Жёлтый
 Синий
 Оранжевый
 Красный
 Чёрный

Некоторые производители меняют местами +12 от зажигания и +12 от аккумулятора. Например, Volkswagen Group в поздних моделях.

Колонки (колодка B) 
Колодка подключение акустики обычно коричневого цвета и содержит контакты для подключения акустики.
Распиновка если смотреть на гнездо (маму) со стороны проводов:

 фиолетовый
 фиолетовый/чёрный
 серый
 серый/чёрный
 белый
 белый/чёрный
 зелёный
 зелёный/чёрный

Прочее (колодка C) 
Колодка С не обязательна. Она позволяет подключить дополнительные устройства, такие как Навигационную систему или дополнительные усилители.

10487
Бытовая электроника
Автомобильные технологии